Fils bezeichnet:
 Fils (Fluss), rechter Zufluss des Neckars bei Plochingen, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Fils (Währungseinheit), Währungs-Untereinheit in mehreren arabischen Ländern

FI-LS steht für:
 Westfinnland, ISO-3166-2-Code der finnischen Provinz
 Einen kombinierten Fehlerstromschutzschalter mit Leitungsschutzschalter, siehe RCBO

Fils ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Fils, auch Anton Filtz (1733–1760), deutscher Komponist
 Arthur Fils (* 2004), französischer Tennisspieler
 August Wilhelm Fils (1799–1878), deutscher Vermessungsoffizier und Kartograf
 Reggie Fils-Aimé (* 1961), US-amerikanischer Manager, Präsident und Chief Operating Officer von Nintendo of America

Siehe auch:
 Vils
 Filz (Begriffsklärung)

FILS